Aquarius puede referirse a:

Antigua Roma y Edad Media 
 Aquarius, en la Antigua Roma, persona encargada del suministro de agua o de la construcción de los acueductos.
 Aquarius, en la Edad Media, en la comunidades de diferentes órdenes monásticas, el monje encargado del mantenimiento del agua, y en particular de la pesca.

Astronomía-Astronáutica 
 Aquarius o Acuario ; una de las 88 constelaciones reconocidas por la astronomía moderna.
 Aquarius o Acuario ; el undécimo signo del zodiaco.

Otros 
 Aquarius, el segundo álbum del grupo noruegodanés Aqua .
 Aquarius, bebida isotónica, especialmente producida para los deportistas, perteneciente a The Coca-Cola Company .
 Aquarius, serie de televisión de NBC protagonizada por David Duchovny. 
 MV Aquarius, barco de salvamento marítimo
 Aquarius, uno de los temas del musical Hair de 1967.
 Aquarius, género de insectos de la familia Gerridae.